Tamási Miklós (1680–1737) jezsuita szerzetes
Tamási Miklós (1970–) fotókurátor